Borås (gemeente), een gemeente in Zweden
 Borås (stad), de hoofdstad van deze gemeente